URJ ou urj est un code qui peut signifier :
 URJ,  ;
 urj, les langues ouraliennes, selon les normes ISO 639 des codes de langue.